Караджале ():
 Караджале, Ион Лука (1852—1912) — румынский писатель, драматург.
 Караджале, Матею Ион (1885—1936) — румынский писатель.
 Караджале — коммуна в румынском жудеце Дымбовица.